Hack Kampmann (1856-1920), architecte danois ;
 Jens Kampmann (1937-), homme politique danois ;
 Lothar Kampmann (1925-1993), peintre et sculpteur allemand ;
 Martin Kampmann (1982-), pratiquant de combat libre ;
 UFC Live: Sanchez vs. Kampmann, combat UFC Live ; 
 Utz Kampmann (1935-), sculpteur allemand ; 
 Viggo Kampmann (1910-1976), homme politique danois.

Kampman 
 Aaron Kampman
 Harri Kampman (1954- )

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme germanique